Vernum kan verwijzen naar:
 leucojum vernum of lenteklokje
vernus, vernum, verna is Latijn voor in de lente bloeiend
 het kerkdorp Vernum, behorend tot de Duitse gemeente Geldern